Молијер може да се односи на:

 Молијер (1622-1673), француски глумац, писац комедија и директор позоришта из епохе класицизма
 Молијер (ТВ филм) - југословенски ТВ филм из 1978. године